Господин Жозеф Прюдо́мм () — тип самодовольного, пошлого и ничтожного буржуа, созданный Анри Монье в его литературных и художественных произведениях; нарицательный образ.

Характеристика 
Неподражаемая филистерская пошлость мёсьё Прюдомма, вместе с его склонностью к эмфазу и риторике, с его непоколебимой самоуверенностью и глупостью, сделали его имя нарицательным. Особенно были знамениты его разнообразные изречения, банальность которых великолепно оттенялась тем торжественным пафосом, с которым они произносились:
 «Лишите человека общества, — и он останется в одиночестве»;
 «политический горизонт темнеет — комментарии излишни»;
 «Наполеон I страдал честолюбием; если бы он хотел остаться простым артиллерийским офицером, он был бы счастливым мужем и отцом и жил бы спокойно до наших дней»;
 «заменить мать невозможно» и т. п.

Персонаж книг Монье 
 «Народные сценки, нарисованные пером» («Scenes populaires dessinées à la plume», 1830, сборник сатирических пьес);
 «Новые народные сценки» («Nouvelles scènes populaires», v. 1—4, 1835—1839);
 «Величие и падение г-на Жозефа Прюдома» («Grandeur et décadence de M. Joseph Prudhomme», 1852, комедия);
 «Мемуары Жозефа Прюдома» («Mémoires de M. Joseph Prudhomme», v. 1—2, 1857)

Ссылки 
 
 Г. С. Авессаломова. Монье, Анри // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. — М.: «Советская энциклопедия», 1967.

Персонажи пьес
Персонажи французской литературы